Termenul „Schneeberg” se poate referi la:

 Germania:
 Schneeberg (Fichtelgebirge) (1.053,34 m), Bavaria de nord-est 
 Schneeberg (Kleiner Thüringer Wald) (692 m), Turingia
 Austria și Tirolul de Sud
 Schneeberg (Niederösterreich) (2.076 m)
 Schneeberg (Salzburg) (1.911 m)
 Schneeberg (Südtirol)  (2.355 m) între Valea Passei și  Valea Lazza
 Polonia și Cehia
 Glatzer Schneeberg (pol. Śnieżnik, ceh. Králický Sněžník, 1.425 m)
 Hoher Schneeberg (Děčínský Sněžník, 723 m)
 Slovenia
 Krainer Schneeberg (Notranjski Sneznik), 1.795 m

 Schneeberg (Unterfranken)
 Schneeberg (Erzgebirge)

Toponime germane